Matthew, Matthew Elliott  ou Matt Elliott peuvent désigner :

 Matthew Elliott (joueur de cricket) (né en 1971), Australien
 Matthew Elliott (loyaliste) (1739–1814), ayant joué un rôle dans la Révolution américaine et la guerre de 1812
 Matthew Elliott (lobbyiste et stratège politique) (né en 1978), anglais
 Matthew Elliott (rugbyman australien) (né en 1964), joueur et coach
 Matt Elliott (football américain) (né en 1968)
 Matt Elliott (footballeur) (né en 1968), retraité du Scottish international footballer
 Matt Elliott (musicien), fondateur du Third Eye Foundation
 Matt Elliott (écrivain) (né en 1969), auteur néozélandais